De hoofdpersoon in drie toneelstukken van Pierre Beaumarchais uit 1775, 1778 en 1792
Hoofdrolspeler in diverse opera's op grond van deze toneelstukken:
Il Barbiere di Siviglia van Giovanni Paisiello uit 1782
Le nozze di Figaro van Mozart uit 1786
Een opera van Marcos Portugal uit 1799
Il barbiere di Siviglia van Rossini uit 1816
Franse krant, zie Le Figaro
Nissan Figaro, een auto van het merk Nissan
 Figaro (geslacht), een geslacht van kraakbeenvissen
Figaro (stripreeks), een Belgische stripreeks